Florianiberg heißen folgende geographische Objekte:

 Florianiberg (Plabutsch), 527 m, Stadtberg von Graz, Steiermark, mit Florianikirche
 Florianiberg (Ringelsdorf), 184 m, Erhebung im östlichen Weinviertel bei Ringelsdorf-Niederabsdorf, Niederösterreich